Senado TV puede referirse a:

Senado TV, canal de televisión por cable que transmite las sesiones del Senado de Argentina.
Senado TV, canal de televisión por cable que transmite las sesiones del Senado de Chile.
Senado TV canal de televisión por cable que transmite las sesiones del Senado de Brasil.